Vouvouni Bambao, une localité de la commune de Bambao ya Hari, dans la préfecture de Moroni-Bambao aux Comores
Vouvouni, une localité de la commune de Nyumamro Kiblani, dans la préfecture de Mitsamiouli-Mboudé aux Comores